Тобот — многозначный термин:

 Тобот — река в Дагестане
 Тобот — водопад в Дагестане
 «Тобот» — южнокорейский мультсериал